Максим Осадчий:
 Осадчий, Максим Роальдович (род. 1965) — кинооператор и режиссёр видеоклипов.
 Осадчий, Максим Романович (1918—1987) — советский педагог, директор средней школы № 86 в городе Макеевка, Герой Социалистического Труда.